Der Wasser-Büffel (Guichou, ) ist das 50. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des zehnten Himmelsstammes (, Element Wasser und Yīn) mit dem zweiten Erdzweig (), symbolisiert durch den Büffel (), charakterisiert sind. 

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Wasser-Büffel-Jahr dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 3. Februar 1973 bis 22. Januar 1974.

Wasser-Büffel-Jahr 
Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Wasser-Büffels 癸丑 guǐchǒu das 50. Jahr (am Beginn des Jahres: Wasser-Ratte 壬子 rénzǐ 49).

50